Ли́повское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Ли́повское» — муниципальное образование  со статусом сельского поселения в Вельском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальной единице в Вельском районе — Липовский сельсовет.

Административный центр — деревня Малая Липовка.

География 
 
Липовское сельское поселение располагается на северо-западе Вельского района. Населённые пункты расположены по берегам реки Пуи и её притоков, а также озёр: Верхопуйского и Холмовского.

Граничит:
 на севере с муниципальным образованием «Тегринское»
 на востоке с муниципальным образованием «Пуйское»
 на юго-востоке с муниципальным образованием «Пакшеньгское»
 на юге с муниципальным образованием «Хозьминское»
 на юго-западе с муниципальным образованием «Верхнешоношское»

История 
Липовский сельский Совет рабочих и крестьянских депутатов Шенкурского района Северного края был создан 23 июля 1930 года. С 1935 года Липовский сельсовет входил в состав Ровдинского района, а после его упразднения 15 сентября 1959 года вошёл в состав Вельского района. С 10 ноября 1993 - Липовская сельская администрация. 

Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
Через большую часть поселений проходит автодорога «Долматово — Няндома — Каргополь» (). Её протяженность по территории муниципального образования составляет 42 километра. Также имеется 14,2 километра межпоселенческих дорог и 21,2 километра дорог внутри поселений.
Автобусное сообщение с районным центром происходит маршрутом Тегроозеро-Вельск.
Ближайшие железнодорожные станции в городах Няндома и Вельск.

См. также 
 Список населённых пунктов Вельского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Описание границ территорий территорий муниципального образования «Вельский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (2004 год, N 258-внеоч.-ОЗ в редакции областного закона №253-19-ОЗ от 11.02.2011; возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Липовский сельсовет (Ровдинский район): Подчинённые пункты//Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах
 Топографическая карта P-37-95,96. Тегрозеро
 Топографическая карта P-37-107,108. п. Усть-Шоноша
 Липовское поселение на карте Wikimapia

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Вельского района